Hombre nuevo puede referirse a:

 Distintos conceptos religiosos, mistéricos o sectarios (Catecúmeno, Iniciado, Converso, Cristiano renacido, etc.).
 Hombre nuevo, en el cristianismo, cuando el creyente, al bautizarse, se despojaba del "hombre viejo" y emergía de las aguas revestido en otro "hombre" que viviría en forma nueva y alcanzaría el cielo.
 Hombre nuevo fascista, ídem (fascismo).
 Hombre nuevo nazi, ídem (nazismo, raza aria, etc.).
Hombre nuevo soviético, arquetipo ideal de persona con cualidades socialistas y altruistas que supuestamente se había vuelto dominante entre los ciudadanos de la existente patria soviética.
 Hombre nuevo tembo, hombre nuevo comunista, hombre nuevo marxista, hombre nuevo soviético u Homo sovieticus, conceptos relacionados pero no idénticos, y usados de forma diferente según la ideología (marxista, marxista-leninista o sus detractoras).
 Hombre nuevo, telenovela brasileña.
 Varón pro-feminista, ídem (feminismo).
 Homo economicus, un concepto teórico usado de forma diferente según la ideología (liberalismo económico o sus detractoras).
 Homo novus, un concepto social de la Antigua Roma.
 Übermensch, un concepto de la filosofía de Nietzsche, traducible como "superhombre".
 New man, en lengua inglesa:
 New Man, revista cristiana estadounidense.
 New Man (PhoneShop), episodio de televisión.
 A New Man, episodio de televisión.

Notas